Diese Liste der Abgeordneten zum provisorischen Gemeinderat der Stadt Wien (1918–1919) listet die 165 Mitglieder des Wiener Gemeinderats von Dezember 1918 bis Mai 1919 auf.

Da das in Wien noch geltende Kurienwahlrecht bei der letzten Vorkriegswahl, 1912, nur zehn Sozialdemokraten in den Gemeinderat gebracht hatte, hingegen 135 Christlichsoziale und 20 Deutschfreiheitliche, wurde nach Gründung der Republik 1918 bis zur Gemeinderatswahl 1919 der alte Gemeinderat durch Parteienvereinbarung verändert: Die Christlichsozialen hatten nun 84 der 165 Mandate zu besetzen, die Sozialdemokraten 60, die Freiheitlich-Bürgerlichen 17, die Demokraten 3, die Deutschnationalen 2. Die Besetzung der Mandate erfolgte ohne Wahl, da das alte Wahlrecht obsolet und das neue, demokratische noch nicht vorhanden war.

Literatur 
 Franz Patzer: Der Wiener Gemeinderat 1918–1934. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Wien und ihrer Volksvertretung. Wien 1961 (Wiener Schriften; Heft 15)
 Stefan Leichtfried: Politische Eliten in der österreichischen Monarchie am Beispiel der Wiener Obmänner-Konferenz 1914 – 1918. Diplomarbeit, University of Vienna. Fakultät für Sozialwissenschaften, 2009, doi:10.25365/thesis.6716.

Einzelnachweise 

Provisorischer Gemeinderat (1918-1919)
18, Wien